Кастельгранде — коммуна в Италии.
 Кастельгранде (замок) — замок в Беллинцоне.